«Порог» — ежемесячный всеукраинский научно-популярный и литературно-художественный журнал на русском языке. Главный редактор — Алексей Корепанов, писатель-фантаст, член Союза писателей России. Место издания — город Кировоград на Украине.

Журнал начал выходить с 1992 года. С 1994 года журнал «Порог» стало выпускать рекламное агентство «Антураж А».

В 1999 году журнал «Порог» и его редакторы Ирина Саенко и Алексей Корепанов были награждены премией Дмитрия Громова и Олега Ладыженского «Второй блин» с формулировкой:

.

В 2001 году журнал «Порог» был признан лучшим русскоязычный HФ-журнал за рубежом по версии конвента фантастов «Волгакон».

Приоритетные темы для журнала: история, мифология, религия, философия, психология, целительство, уфология, новые гипотезы, загадки природы и древних цивилизаций, мистика, экзотерика и прочее. В журнале публиковали фантастические и мистические литературные произведения, литературоведческие статьи и новости фэндома. Согласно политики журнала половина каждого номера занимали уникальные (не издававшиеся ранее нигде) литературные произведения и критические статьи. Журнал «Порог» в годы своего существования ежегодно публиковал до полутора сотен ранее нигде не издававшихся фантастических произведений.

Главной редактор Алексей Корепанов собственные фантастические произведения предпочитает публиковать в своем собственном журнале: в «Пороге» он опубликовал роман «Уснувший принц» 1997—1998 года, 7 повестей («Круги рая» 1988 года, «Охотники неземные» 1990 года, «Раздумья Атланта» 1995 года, «Победитель» 1997 года, «Станция Солярис» 1999 года) и около 3 десятков рассказов.

Всеволод Мальцев в своей книге «Ремесло писателя» отнес Порог к категории малых журналов. Публикации в журнале были безгонорарные и даже пересылка авторского экземпляра осуществлялась за счет самого автора.

Журнал «Порог» прекратил своё существование в 2007 году. Наследником журнала стал издающийся с 2008 года альманах «Порог-АК».

Примечания

Литература

Ссылки 
 журнал «Порог» на сайте injournal.ru 

Фантастические журналы Украины
Журналы Украины на русском языке